Николай Харченко:
 Харченко, Николай Ефимович — директор совхоза в Харьковской области, Герой Социалистического Труда.
 Харченко, Николай Иосифович (1894—1969) — советский актёр театра.
 Харченко, Николай Фёдорович (род. 1939) — советский учёный, академик НАН Украины.